La fórmula molecular C₂H₆O (massa molar: 46.07 g/mol, massa exacta: 46.04186 u) pot referir als isòmers de funció:

 Dimetil Èter (DME, o metanoximetà)
 L'etanol (CH₃CH₂OH), CAS 64-17-5, freqüentment denominat alcohol etílic o EtOH, és un líquid transparent, volàtil i molt inflamable. L'etanol s'utilitza al laboratori com a dissolvent comú per a diferents reaccions químiques.

Referències 

Molècules